La Fortesa (Piera), nucli de Piera
 La Fortesa (Sant Pere Sallavinera), nucli de Sant Pere Sallavinera